Suso  – calciatore spagnolo
 Suso  – cantante italiana
 Enrico Suso  – mistico tedesco